Bibi Pralin Gaga, een personage uit de Belgische stripreeks De Kiekeboes
 Nougatine, ook pralin genoemd, een snoepgoed op basis van karamel en noten

Zie ook 
 Praline (doorverwijspagina)
 Praliné, een zoete pasta als ingrediënt van chocoladerepen en pralines
 Praslin (doorverwijspagina)